Bandhagen – quartiere di Stoccolma nel Söderort
 Bandhagen – stazione della metropolitana di Stoccolma